Trois navires de la Marine royale néerlandaise ont reçu le nom de HNLMS Kortenaer :
 , un navire de défense côtière de classe Evertsen ;
 , un destroyer de classe Admiralen ;
 , une frégate de classe Kortenaer ;

Kortenaer